A 328-as jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely csak tanítási napokon, reggel közlekedik: 1 járat Dejtártól Vácig, illetve 1 járat Vácról Rétságig.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||66
|align=left|
|-
|2||Vác, Rákóczi tér||64
|align=left|
|-
|3||Vác, Hunyadi utca||63
|align=left|
|-
|4||Vác, autójavító||62
|align=left|
|-
|5||Vác, Oktatási Centrum||61
|align=left|
|-
|7||Vác, DDC főbejárat||59
|align=left|
|-
|15||Szendehely-Katalinpuszta||51
|align=left|
|-
|18||Szendehely, általános iskola||48
|align=left|
|-
|22||Nőtincsi elágazás||44
|align=left|
|-
|∫||Tolmács, Felső||37
|align=left|
|-
|∫||Tolmács, Alsó||35
|align=left|
|-
|∫||Tolmács, Felső||32
|align=left|
|-
|28||Rétság, Pusztaszántói út||30
|align=left|
|-
|30||Rétság, rendőrség||29
|align=left|
|-
|32||Rétság, autóbusz-forduló||27
|align=left|
|-
!rowspan=8|
|Romhányi elágazás||22
|align=left|
|-
|Borsosberény, 2-es főút||17
|align=left|
|-
|Nagyoroszi, vasútállomás||14
|align=left|
|-
|Nagyoroszi, orvosi rendelő||13
|align=left|
|-
|Nagyoroszi, pataki elágazás||11
|align=left|
|-
|Nagyoroszi, Petőfi út 45.||10
|align=left|
|-
|Patak, vegyesbolt||5
|align=left|
|-
|Dejtár, Fő utcainduló végállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Pest megye közlekedése
Nógrád megye közlekedése